Tachikaze () steht für:

 Tachikaze (Schiff, 1921), Zerstörer der Minekaze-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1921–1944)
 Tachikaze (DD-168), Lenkwaffenzerstörer der Tachikaze-Klasse der japanischen Maritimem Selbstverteidigungsstreitkräfte (1976–2007)
 Tachikaze-Klasse, eine Klasse von Lenkwaffenzerstörern der japanischen Maritimem Selbstverteidigungsstreitkräfte